Камай:

Топонимы

Казахстан 
 Камай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Камай — село в Шебалинском районе Республики Алтай.

Чад 
 Камай — деревня в Чаде, в регионе Тибести.

Персоналии 
 Камай, Алексей Степанович (род. 1936) — советский белорусский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1990—91).
 Камай, Гильм Хайревич (1901—1970) — лауреат Государственной премии, доктор химических наук.
 Камай, Израиль Лазаревич (1916—2002) — советский конструктор-кораблестроитель.
 Камай-мурза — казанский выходец, перешедший на службу к Ивану Грозному.